Фраксионамијенто Лома Бонита има више значења:

 Фраксионамијенто Лома Бонита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фраксионамијенто Лома Бонита (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику